Grimstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grimstjärnen (Järna socken, Dalarna, 670930-141227), sjö i Vansbro kommun,  (22,6 ha)
Grimstjärnen (Järna socken, Dalarna, 671315-141973), sjö i Vansbro kommun,  (6,23 ha)
Grimstjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Grimstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (17,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn